Центральный Шарлевиль (фр. Charleville-Centre) — кантон во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны, департамент Арденны. Входит в состав округа Шарлевиль-Мезьер.
 Шарлевиль (фр. Olympique football club Charleville) — французский футбольный клуб из города Шарлевиль-Мезьер, Арденны. Клуб принимает своих соперников на Стад дю Пети-Буас, вмещающим 3 000 зрителей. Выступает на любительском региональном уровне.